Skrót LDP może tyczyć się następujących pojęć:
 Linux Documentation Project
 Japońska Partia Liberalno-Demokratyczna
 Litewska Partia Demokratyczna
 Liberalno-Demokratyczna Partia Niemiec